Estado social y democrático de derecho se refiere a aquel Estado que se define a la vez como:
Estado social
Estado democrático
Estado de derecho